S10 ou S-10 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS Odin (S10), un sous-marin de la Royal Navy.

Photographie 
 Canon PowerShot S10, un appareil photo numérique fabriqué par Canon ;
 Nikon Coolpix S10, un appareil photo numérique fabriqué par Nikon.

Téléphonie 
 Samsung Galaxy S10, un smartphone sorti en 2019.

Sciences

Chimie 
 Le conseil de prudence: Maintenir le produit humide, sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine 
 Lésion traumatique superficielle du cou, d’après la Classification internationale des maladies.

Transports

Aéronautique 
 Stemme S-10, un motoplaneur de Stemme.

Automobiles 
 Chevrolet S-10, un modèle de Chevrolet ;
 Nissan Silvia S10, un modèle de Nissan.

Autoroutes 
  Autoroute espagnole S-10 reliant Solares à Santander ;
  Autoroute géorgienne S10 reliant Gori au Tunnel de Roki.

Routes 
  Voie rapide autrichienne S10 reliant Unterweitersdorf à Freistadt ;
  Voie rapide polonaise S10 reliant Szczecin à Naruszewo.

Trains 

 Ligne S10 du RER Bruxellois.

 Ligne S10 du RER Saint-Gallois ;
 Ligne S10 du RER Tessinois ;
 Ligne S10 du RER Zurichois.

Divers 
 S10, artiste néerlandaise.

Voir aussi 
 SX
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres